6404 Vanavara – asteroide della fascia principale
 Vanavara – centro abitato della Russia amministrativamente appartenente all'Ėvenkijskij rajon
 Aeroporto di Vanavara – aeroporto della Russia